Velika nagrada Nemčije 1974 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 4. avgusta 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 14
| 1:41:35,0
| 2
| 9
|-
! 2
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 14
| + 50,7 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 14
| + 1:23,3
| 6
| 4
|-
! 4
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 14
| + 1:24,2
| 8
| 3
|-
! 5
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 14
| + 1:25,0
| 9
| 2
|-
! 6
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 14
| + 2:18,1
| 11
| 1
|-
! 7
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 14
| + 2:58,7
| 20
|  
|-
! 8
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 14
| + 3:25,9
| 18
|  
|-
! 9
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 14
| + 3:26,4
| 19
|  
|-
! 10
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 14
| + 4:17,7
| 24
|  
|-
! 11
| 18
|  Derek Bell
| Surtees-Ford
| 14
| + 5:17,7
| 25
|  
|-
! 12
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 14
| + 6:26,3
| 17
|  
|-
! 13
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 14
| + 8:43,1
| 23
|  
|-
! 14
| 32
|  Ian Ashley
| Token-Ford
| 13
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 15
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 12
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 10
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 10
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 5
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 5
| Pedal za plin
| 16
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 4
| Dovod goriva
| 15
|  
|-
! Ods
| 22
|  Vern Schuppan
| Ensign-Ford
| 4
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 2
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacques Laffite
| Iso Marlboro-Ford
| 2
| Vzmetenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 1
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! DNQ
| 37
|  François Migault
| BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Tim Schenken
| Trojan-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 27
|  Guy Edwards
| Lola-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Larry Perkins
| Amon-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Chris Amon
| Amon-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Howden Ganley
| Maki-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jody Scheckter 7'11.100

Formula 1 sezona 1974
1974